Mingo Creek ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Mingo Creek (South Fork Trinity River) im Humboldt County, Kalifornien 
 Mingo Creek (Shubuta Creek) im Clarke County, Mississippi 
 Mingo Creek (Saint Francis River) im Wayne County, Missouri 
 Mingo Creek (South Grand River) im Bates County, Missouri 
 Mingo Creek (Neuse River) im Wake County, North Carolina 
 Mingo Creek (Nelson Bay) im Carteret County, North Carolina 
 Mingo Creek (Raven Fork) im Swain County, North Carolina 
 Mingo Creek (Bird Creek) im Tulsa County, Oklahoma 
 Mingo Creek (Schuylkill Creek, Philadelphia County) im Philadelphia County, Pennsylvania 
 Mingo Creek (Schuylkill River, Montgomery County) im Montgomery County, Pennsylvania 
 Mingo Creek (Monongahela River) im Washington County, Pennsylvania 
 Mingo Creek (Delaware River) im Philadelphia County, Pennsylvania 
 Mingo Creek (Briery Creek) im Prince Edward County, Virginia 
 Mingo Creek (Colville River) im Stevens County, Washington